Пеце може бити:
 Пеце (Иванец), насељено место у општини Иванец, Република Хрватска;
 Пеце (Будиншћина), насељено место у општини Будиншћина, Република Хрватска;
 Пеце (Гросупље), насељено место у општини Гросупље, Република Словенија;
 Мале Пеце, насељено место у општини Иванчна Горица, Република Словенија;
 Велике Пеце, насељено место у општини Иванчна Горица, Република Словенија;